Cambe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cambé, ort, Paraná, 
 Cambé (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar